Telstra Dome o Telstra Stadium possono riferirsi ai seguenti impianti sportivi australiani su cui la compagnia di telecomunicazioni Telstra vantava diritti di naming:

 Telstra Dome, nome commerciale assunto tra il 2002 e il 2009 dal Docklands Stadium di Melbourne
 Telstra Stadium, nome commerciale assunto tra il 2002 e il 2007 dallo Stadium Australia di Sydney